В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 3–6, 7–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Біллі Джин Кінг /  Пем Шрайвер (півфінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors